Androtion (en grec ancien ) est un nom d'origine grecque qui peut désigner :
 Androtion, un historien grec du  ;
 Androtion, un agronome grec d'époque hellénistique.